Stati Uniti d'America
 Morgantown – città della Contea di Morgan, Indiana
 Morgantown – capoluogo della Contea di Butler, Kentucky
 Morgantown – census-designated place della Contea di Adams, Mississippi
 Morgantown – census-designated place della Contea di Berks e di Lancaster, Pennsylvania
 Morgantown – capoluogo della Contea di Monongalia, Virginia Occidentale